Juan Gabriel Tokatlian é um acadêmico argentino especializado em relações internacionais. Ele leciona na Universidad Torcuato Di Tella, na Argentina. Também trabalhou na Universidad de San Andrés, neste mesmo país. Ele obteve um doutorado em relações internacionais pela Faculdade de Estudos Avançados de Relações Internacionais da Johns Hopkins University, tendo pesquisado e vivido na Colômbia entre 1991 e 1998. Também é colunista do jornal La Nación.

Referências

Educação na Argentina
Argentinos
Professores universitários